Округ Мак-Каллох () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Брейди.

История 
Округ Мак-Каллох был сформирован в 1856 году. Он назван в честь Бенджамина Мак-Каллоха, знаменитого техасского рейнджера и генерала кофедератов.

География 
По данным бюро переписи населения США площадь округа Мак-Каллох составляет 2780 км², из которых 2770 км² — суша, а 10 км² — водная поверхность (0,38 %).

Основные шоссе 
  Шоссе 87
  Шоссе 190
  Шоссе 283
  Шоссе 377
  Автострада 71

Соседние округа 
 Колмен  (север)
 Браун  (северо-восток)
 Сан-Саба  (восток)
 Мэйсон  (юг)
 Менард  (юго-запад)
 Кончо  (запад)

Примечания

Ссылки 

Округа Техаса